Kuck ist der Familienname folgender Personen:
David Kuck (* 1937), US-amerikanischer Informatiker
 Gerd Leo Kuck (* 1943), deutscher Theaterintendant, Dramaturg und Regisseur
 John Kuck (1905–1986), US-amerikanischer Leichtathlet
 Jonathan Kuck (* 1990), US-amerikanischer Eisschnellläufer
 Jürgen Bernhard Kuck (* 1952), deutscher Künstler
 Karl-Heinz Kuck (* 1952), deutscher Kardiologe
 Manuela Kuck (* 1960), deutsche Schriftstellerin
 Wolfgang Kuck (* 1967), deutscher Volleyballspieler

Siehe auch:
 Kuk
 Cook